Группа 1 отборочного турнира чемпионата Европы 2017 состоит из пяти команд: Исландии, Шотландии, Белоруссии, Словении и Македонии. Жеребьёвка турнира состоялась 20 апреля 2015 года.

Команды сыграли между собой двухкруговой турнир, победитель которого напрямую вышел в финальную стадию чемпионата Европы. Команда занявшая второе место в зависимости от показателей либо выходит в финальный турнир, либо квалифицируется в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

10 мячей

  Харпа Торстейнсдоттир

  Джейн Росс

7 мячей

  Дагни Бриньярсдоттир

6 мячей

  Джоанн Лав

5 мячей

  Маргрет Лара Видарсдоттир

  Тьяша Тибаут

  Ким Литтл

4 мяча

  Юлия Слесарчик

  Лара Прашникар

3 мяча

  Фанндис Фридриксдоттир

  Барбара Краль

  Рэйчел Корси

2 мяча

  Екатерина Авхимович
  Хадльбера Гисладоттир
  Гуннхильдур Йонсдоттир

  Эли Яковска
  Матея Звер
  Кайя Эржен

  Кэролайн Уэйр
  Лиза Эванс

1 мяч

  Анастасия Линник
  Эльвира Уразаева
  Анастасия Шуппо
  Анастасия Щербаченя
  Глодис Виггосдоттир
  Сара Бьорк Гуннарсдоттир

  Элин Йенсен
  Сандра Йессен
  Хольмфридур Магнусдоттир
  Симона Крстановска
  Гентьяна Роши
  Лара Ивануша

  Эвелина Кос
  Манья Роган
  Кристина Эрман
  Дженнифер Битти
  Хейли Лаудер

1 автогол

  Анастасия Линник

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017